

Toponyme 
 Moema, municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais
 Moema,  district de São Paulo
 Moema, station du métro de São Paulo.

Autres 
 Moema, peinture à l'huile, de 1866, du peintre brésilien Victor Meirelles.